Osoby o tym nazwisku:
 Chikoti Chirwa – malawijski piłkarz 
 Gomezgani Chirwa – malawijski piłkarz 
 Isaac Chirwa – ugandyjski hokeista na trawie, olimpijczyk